Маццола () — итальянская фамилия.

 Франческо Маццола (1503—1540) — итальянский художник.
 
 Маццола, Валентино (1919—1949) — итальянский футболист, отец Алессандро и Феруччо Маццола.
 Маццола, Джузеппе (1748—1838) — итальянский художник.
 Маццола, Николас (род. 1990) — аргентинский футболист, нападающий.
 Маццола, Феруччо (1945—2013) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Мацола (Mazola) — псевдоним, взятый футболистом Жозе Алтафини.

 Маццола — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Корсика.